Le tournoi de tennis de Palerme est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1997, classée en catégorie Tier IV, se dispute du 14 au .

Sandrine Testud remporte le simple dames. En finale, elle bat Elena Makarova, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Silvia Farina et Barbara Schett.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Palerme
 Saison 1997 de la WTA

Lien externe 
 

WTA 1997
Palerme
Internationaux Palerme
Tennis en juillet 1997